La Regio du Haut-Rhin est une association pour la promotion des contacts transfrontaliers dans les régions riveraines du Rhin fondée en 1965.

Sa vocation est d’impulser et d’accompagner des projets et rencontres transfrontaliers, en collaboration avec les acteurs économiques et les collectivités haut-rhinoises. L’association s’entend comme un lieu d’échanges entre acteurs privés et publics, désireux de renforcer le positionnement du Département du Haut-Rhin, et à travers lui, de l'Alsace, au sein de la Région du Rhin Supérieur. 

La Regio du Haut-Rhin est liée au Comité d'Action Economique du Haut-Rhin - CAHR et au Conseil Général du Haut-Rhin par une convention entrée en vigueur en . Depuis le , le CAHR abrite le siège de la Regio du Haut-Rhin.  

La Regio du Haut-Rhin est le partenaire historique de la REGIO BASILIENSIS et de la RegioGesellschaft Schwarzwald-Oberrhein. 
Le périmètre couvert par ces trois associations constitue la RegioTriRhena, dont l’association du même nom est administrativement et techniquement portée par les trois Regios nationales.  

La Regio du Haut-Rhin est présidée depuis fin 2007 par Jean KLINKERT,  directeur de l’Agence Départementale du Tourisme à Colmar et animée par Laurence BECKER, chargée de mission au CAHR.

Notes et références 

Association ou organisme transfrontalier